Straż Narodowa (1918–1919)
 Straż Narodowa (1923–1927)